Frantz est un prénom masculin qui constitue une transcription en français du prénom Franz, forme allemande de François.

Patronyme 
 Ferdinand Frantz (1906-1959), chanteur d'opéra allemand.
 Fernand Frantz (1921-), pasteur et aumônier militaire français.
 Jacques Frantz (1947-2021), acteur français.
 Joseph Frantz (1890-1979), pilote français, vainqueur en 1914 du  aérien.
 Marjorie Frantz (19?-), comédienne française, fille de l'acteur Jacques Frantz.
 Nicolas Frantz (1899-1985), coureur cycliste luxembourgeois.
 
 Paulette Frantz (1929-2022), comédienne française.
 Rudolf Frantz (1873-1950), général allemand.

Personnalités portant ce prénom 
 Frantz Adam (1886 — 1968), psychiatre français connu pour ses photographies de la Première Guerre mondiale en particulier dans les tranchées.
 Frantz Fanon (1925 — 1961), psychiatre et essayiste français impliqué dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et un des fondateurs du courant de pensée tiers-mondiste.

Autre 

 Frantz, un film dramatique germano-français sorti en 2016, réalisé par François Ozon.

Voir aussi 
 
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Patronyme français
Patronyme anglais